Warangal (district), een voormalig district van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh
Warangal Rural, een district van de Indiase deelstaat Telangana
Warangal Urban, een district van de Indiase deelstaat Telangana
Warangal (stad), de hoofdstad van bovenstaande districten